Morales steht für:

 Morales (Familienname), ein spanischer Familienname – zu Namensträgern siehe dort

Morales ist der Name folgender Orte:
 Morales del Rey, spanische Gemeinde in der Autonomen Gemeinschaft Kastilien-León
 Morales (Izabal), Gemeinde im Departamento Izabal in Guatemala
 Morales (Bolívar), Gemeinde im Departamento de Bolívar in Kolumbien
 Morales (Cauca), Gemeinde im Departamento de Cauca in Kolumbien
 Morales (El Oro), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Portovelo der ecuadorianischen Provinz El Oro
 Morales (Texas) in den USA
 Morales (San Martín), Stadt in der Provinz San Martín, Region San Martín, Peru
 Distrikt Morales, Distrikt in der Provinz San Martín, Region San Martín, Peru

Sonstiges:
 Morales Peak, Berggipfel im Marie-Byrd-Land, Antarktika